Ко́бцев () — російське прізвище. Жіноча форма — Кобцева.

Відомі носії 
 Кобцев Михайло Валентинович — український громадський та політичний діяч, волонтер, народний депутат України VIII скликання.
 Кобцев Аристарх Аристархович — український художник.
 Олег Кобцев — учасник гурту Брати Гадюкіни (Percussion) 1989 року.
 В. Кобцев — легкоатлет, учасник Всеукраїнської олімпіади 1922 року.

Жінки 
 Кобцева Ганна В'ячеславівна — українська бадмінтоністка.